Csehország
 Kanice, település a Brno-vidéki járásban
 Kanice, település a Domažlicei járásban
 Lengyelország
 Kanice, település az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Kanice, település a Łódźi vajdaságban
 Kanice, település a Nyugat-pomerániai vajdaságban